Grisselörarna kan syfta på följande platser:

Åland 

 Grisselörarna (Kumlinge, Åland), skär, 
 Grisselörarna (Brändö, Åland), öar,